AKD steht für: 
 A.K.D. (Abingdon King Dick), britischer Motorradhersteller
 Alkylierte Ketendimere, ein Leimungsmittel zur Hydrophobierung von Papier
 englisch Acute Kidney Disease/Disorder (Akute Nierenerkrankung), siehe Akutes Nierenversagen
 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer, fachsprachlich für eine Tagesbaustelle

akd steht für:
 Ukpet-Ehom (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Abkürzung